Marcel Granollers e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Rajeev Ram e Joe Salisbury.

In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno sconfitto Rajeev Ram e Joe Salisbury con il punteggio di 6-4, 7-6(4).

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarti di finale)

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finale) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno) 
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale) 
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (quarti di finale)

Wildcard 

  Marco Cecchinato /  Stefano Travaglia (primo turno)
  Fabio Fognini /  Lorenzo Musetti (secondo turno)

  Lorenzo Sonego /  Andrea Vavassori (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2021